Middle Beach – quartiere di Miami Beach, Florida
 Middle Beach – città a nordovest di Adelaide (Australia)